Жаклин Лёллинг (; ) — немецкая скелетонистка, трёхкратная обладательница Кубка Мира, серебряный призёр Олимпийских игр 2018 в Пхёнчхане, чемпионка мира 2017 и 2020 годов, двукратная чемпионка мира среди юниоров.

Спортивная карьера

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте bsd-portal.de

Скелетонисты Германии
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2018 года
Скелетонисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Скелетонисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Чемпионы Германии по скелетону